Mustață se poate referi la:

 Mustață, părul care crește pe regiunea feței cuprinse între limita de jos a nasului și terminația buzei superioare
 Mustață (organ de simț)

Nume de familie 
 Adriana Mustață (n. 1961), atletă română
 Axel Mustață (n. 1981), un actor român
 Bogdan Mustață (fotbalist) (n. 1990), fotbalist român
 Cosmin Mustață, Keo, (n. 1978), cântăreț român
 Dumitru Mustață (1929-1977), scrimer român
 Gheorghe Mustață (n. 1961), deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova, ales în Legislatura 2005-2009 pe listele Partidului Comuniștilor
 Marin Mustață (1954-2007), scrimer român, dublu laureat cu bronz la Montreal 1976 și Los Angeles 1984
 Nicolae Mustață (n. 1941), atlet român

Altele 
 Musteața, sat în raionul Fălești, Republica Moldova

Nume de familie:
 Musteață — caută „Musteață”